Мамед Салман оглы Искендеров (; ) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. Депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.

Биография 
Родился в 1908 году в селении Уруд. Член ВКП(б).

С 1928 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. 

В 1928—1965 годы — директор школы. Инструктор Закавказского краевого комитета ВКП(б). В ЦК КП(б) Азербайджана.

 газеты «Красный восход». 1-й секретарь Виденского районного комитета КП(б) Армении. Секретарь Ереванского городского комитета КП(б) Армении.

Заведующий промышленным отделом ЦК КП(б) Армении. Секретарь ЦК КП(б) Армении по промышленности и транспорту. Заведующий Отделом ЦК КП(б) Армении. Заместитель секретаря ЦК КП(б) Армении.

Заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК КП Азербайджана.

Директор Института истории партии при ЦК КП Азербайджана — филиала Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 

Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва.

Умер в 1965 году в Баку.

Ссылки 
 Искендеров

Директора школ
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Первые секретари районных комитетов КП Армении
Секретари ЦК КП Армении